Халилович (Halilović) — южнославянская фамилия. Распространена у южнославянских мусульман. 

Известные носители:

 Халилович, Ален (род. 1996) — хорватский футболист, полузащитник.
 Халилович, Денис (род. 1986) — словенский футболист, центральный защитник.
 Халилович, Мирсад (род. 1983) — немецко-боснийский скелетонист, чемпион мира, обладатель Межконтинентального кубка.
 Халилович, Сенахид (род. 1958) — боснийский лингвист.
 Халилович, Сефер (род. 1952) — боснийский политический и военный деятель.
 Халилович, Сулейман (род. 1955) — югославский боснийский футболист и футбольный тренер.
 Халилович, Тибор (род. 1995) — хорватский футболист, полузащитник.